Bianca Nappi (1980) – attrice italiana
 Cesare Nappi (1440 circa-1518) – notaio e poeta italiano
 Francesco Nappi (1565 circa-1630) – pittore italiano
 Gianfranco Nappi (1959) – politico italiano
 Giovanni Battista Nappi (1800-1871) – politico italiano, senatore del Regno d'Italia
 Laura Nappi (1949) – ex atleta italiana specializzata nelle gare di corsa veloce
 Marco Nappi (1966) –  allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo attaccante 
 Michele Nappi (1951) – ex calciatore italiano, di ruolo difensore 
 Silvana Nappi (1959) – politica e medico italiana
 Valentina Nappi (1990) – attrice pornografica italiana
 Vittorio Nappi (1896-1978) – criminale italiano, uno dei più noti capi della camorra prima di Cutolo